Cortex (lateinisch für ‚Rinde‘, ‚Hülle‘) oder eingedeutscht Kortex steht für:
 Rinde einer Pflanze
 Bestandteile der Rinde einer Heilpflanze als Heilmittel, siehe Heilpflanze #Beispiele für pflanzliche Drogen
 Cortex (Mykologie), Rindenschicht bei Pilzen
 Hülle des Aethaliums bei Schleimpilzen
 Rinde einer Feuersteinknolle
 Cortex (Film), deutscher Spielfilm von Moritz Bleibtreu

Cortex steht in der Anatomie und Medizin für die Außenschicht eines Organs:
 Cortex, Hirnrinde
 Cortex cerebri, Großhirnrinde, siehe dort auch zur genaueren Gliederung
 Cortex cerebellaris, Kleinhirnrinde, siehe Kleinhirn #Aufbau
 Cortex praefrontalis, Teil des Frontallappens der Großhirnrinde, siehe Präfrontaler Cortex
 Cortex renalis, Nierenrinde, siehe Niere#Innerer Aufbau: Rinde und Mark
 Cortex glandulae suprarenalis, Nebennierenrinde, siehe Nebenniere #Nebennierenrinde
 Cortex lentis, Rindenschicht der Linse (Auge)
 Cortex nodi lymphoidei, Rindengewebe bei Lymphknoten
 Cortex pilii, Mantel bei einem Haar

Siehe auch:
 Arm Cortex, Mikrocontroller-Familien der Arm-Architektur